Jan Głazek − prezydent miasta Częstochowy
 Jerzy Głazek – polski geolog i speleolog, profesor, taternik
 Kazimierz Głazek – polski matematyk, taternik, alpinista i himalaista
 Stanisław Głazek – polski zoolog
 Wacław Głazek – polski inżynier, oficer, urzędnik administracji państwowej i samorządowej